Techno est une abréviation qui peut désigner : 
 technologie,  l'étude des outils et des techniques.

Techno est un nom qui peut désigner :
 techno, un genre genre de musique électronique, et la culture techno associée.

Voir aussi 
 Techno-thriller, un genre littéraire